Kalmonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,45, long 27,99),  (0 ha)
2. Kalmonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,78),  (5 ha)
3. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 26,29),  (0 ha)
4. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,49, long 26,69),  (0 ha)
5. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,63, long 26,72),  (1 ha)
6. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (6 ha)
7. Kalmonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 28,69),  (1 ha)
8. Kalmonsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (0 ha)
9. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,05, long 26,52), 
10. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,12, long 26,59),  (0 ha)
11. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (5 ha)
12. Kalmonsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
13. Kalmonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar